Kabinett Althaus bezeichnet zwei Landesregierungen Thüringens unter Dieter Althaus:
 Kabinett Althaus I, 5. Juni 2003 bis 8. Juli 2004
 Kabinett Althaus II, 8. Juli 2004 bis 3. November 2009